Stambolić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Stambolić (1936–2000), serbischer Politiker
 Marija Stambolić (* 1993), serbische Leichtathletin
 Petar Stambolić (1912–2007), jugoslawischer Politiker